Фамилија Солорио има више значења:

 Фамилија Солорио (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Солорио (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Солорио, Веракруз Маритимо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Солорио, Ехидо Виља Ермоса (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Солорио, Ехидо Кукапа Местизо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Солорио, Колонија Чаусе (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику